Mikrojęzyk podlaski
 Gwary podlaskie